Frigang har flere betydninger:

Frigang (teknik)
Frigang (fængsel)